Erik Vlček – canoista slovacco
 Jaroslav Vlček – storico della letteratura cecoslovacco
 Jiří Vlček – canottiere italiano
 Petr Vlček – calciatore ceco
 Stanislav Vlček – calciatore ceco